Dans les machines thermiques, l'échappement est la phase du cycle où le fluide caloporteur est rejeté dans l'atmosphère.
 Dans un moteur à vapeur, l'échappement se fait par la cheminée munie d'une tuyère plus ou moins réglable (exemple Kylchap) et contribuant également au tirage de la combustion.
 Les moteurs à quatre temps disposent de soupapes d'échappement, les moteurs à deux temps d'une lumière d'échappement. Tous les moteurs à explosion disposent d'un pot d'échappement.
 En astrophysique, l'échappement atmosphérique est un ensemble de processus par lesquels une partie de l'atmosphère quitte la planète.
 En horlogerie, l'échappement est un mécanisme placé entre le rouage et le balancier de la plupart des instruments destinés à mesurer le temps.L'échappement a pour fonction d'entretenir les oscillations de l'organe réglant constitué par le balancier ou le pendule.L'échappement a pour but d'entretenir et de compter les oscillations de l'organe régulateur. À cet effet, il laisse périodiquement échapper une parcelle d'énergie motrice pour la restituer à l'organe régulateur. (la durée de cette fonction se situe entre 10 et 15 ms.).
 En gymnastique, l'échappement est un mouvement qui consiste à lâcher un agrès (barre fixe, par exemple) à la suite d'un grand tour (soleil), de manière à effectuer un salto avant le retour au sol (c'est une sortie).
 En musique, sur un piano, l'échappement est le mécanisme qui permet au marteau d'être libéré du mécanisme qui l'a propulsé vers la corde, afin qu'il puisse repartir en arrière après la frappe pour ne pas l'étouffer. Ce mécanisme fait appel à un bâton d'échappement et à une butée d'échappement.Sur les pianos à queue modernes, le mécanisme est amélioré afin de permettre la répétition plus efficace des notes. On appelle ce mécanisme un double échappement.
 En sociologie, l'échappement est l'attitude de fuir ou de s'évader d'une situation.
 En médecine, l'échappement thérapeutique est le fait, pour un traitement, de devenir inefficace après une période d'efficacité.
 Dans la presse française, Échappement est un magazine sur l'automobile, édité par le groupe Michel Hommell.
 En informatique, un caractère d'échappement est un caractère placé devant un autre caractère pour en changer la fonction.